Пацевич — фамилия. Известные носители:

 Пацевич, Витольд Витольдович (1923—1987) — советский правовед, кандидат юридических наук, доцент СЮИ специалист в области судебной бухгалтерии и судебной бухгалтерской экспертизы.
 Пацевич, Григорий Михайлович (1823—1877) — подполковник, участник Кавказской и Русско-турецкой (1877—1878) войн.
 Пацевич, Михаил Григорьевич (1865—1916) — полковник, герой Первой мировой войны.